Galathea puede referirse a:

 El Parque Nacional de Galathea, en India.
 El género botánico Neomarica.
 Un género de cangrejos: Galathea (animal)